Лясс — фамилия. Известные носители:
 
 Лясс, Абрам Моисеевич (1911—1976) — советский учёный-металлург, один из основоположников науки о формовочных материалах.

См. также 
 Ляссе